Chess désigne les échecs en anglais.

 Chess est une comédie musicale de Tim Rice ainsi que Björn Ulvaeus & Benny Andersson (membres du groupe ABBA).
 Chess Records était un label de musique spécialisé dans le rock.
 Chess est une application d'Apple permettant de jouer aux échecs.
 Chess est un programme d'échecs qui remporte le NACCC en 1974.
 Chess ou USCF Chess est un jeu vidéo d'échecs sorti sur Intellivision.
Chess.com est un serveur internet d'échecs.
Chess24.com est un serveur internet d'échecs.
de:Schach (Begriffsklärung)
lv:Šahs (nozīmju atdalīšana)